MQ peut faire référence à :

Mécanique Quantique, qui  est une des bases principales de la Physique quantique.

Martinique,
 selon les noms de domaines internet : .mq,
 selon la norme ISO 3166-1, code alpha-2.
WebSphere MQ, un service de messagerie inter-applicative édité par IBM.
American Eagle Airlines, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes.